Der Neuköllner SC Marathon 02 war ein deutscher Fußballclub aus Berlin-Neukölln.

Verein 

Der NSC Marathon entstand im Jahr 1902 aus einer Fusion des Berliner TuFC Hohenzollern 1890 mit Arminia-Urania Neukölln, und spielte anfangs unter der Bezeichnung Neuköllner Athletikklub Marathon 1902. 1926 schloss sich Marathon mit dem FC 1921 Berlin zusammen und fungierte in der Folgezeit als Neuköllner SC Marathon.

Bis Ende des Zweiten Weltkrieges spielte der Club keine herausragende Rolle im Berliner Fußball. Nach der 1945 erfolgten Auflösung fand keine sofortige Neugründung in Form einer Sportgruppe statt. Erst 1950 gründete sich der NSC Marathon neu und agierte über viele Jahre im niederen Lokalfußball West-Berlins. Lediglich im Jahr 1959 gelang dem SC Marathon der Aufstieg in die Amateurliga Berlin, in welcher die Neuköllner nur knapp am punktgleichen SC Tegel scheiterten, und im Anschluss gemeinsam mit dem BFC Meteor 06 wieder abstiegen.

Ende der achtziger Jahre meldete sich der NSC wieder im höherklassigen Fußball zurück. In der Spielzeit 1989/90 stieg Marathon mit dem SC Gatow in die Fußball-Oberliga Berlin auf. Die höchste West-Berliner Spielklasse konnte Marathon mit einem 14. Rang halten und wurde ab 1991 in die neu gegründete Oberliga Nordost eingegliedert, welche die Neuköllner nach zwei Spielzeiten mit dem 1. FC Lübars wieder verlassen mussten. Im Berliner Fußball-Landespokal zog der NSC im Jahr 1991 erstmals ins Endspiel ein, verlor aber gegen Türkiyemspor Berlin deutlich mit 0:3. In der damit verbundenen Qualifikation zur ersten Hauptrunde im DFB-Pokal 1991/92 unterlagen die Berliner dem späteren Cupgewinner Hannover 96 mit 0:7.

Bis 2000 war der Marathon SC mit überwiegend gesicherten Mittelfeldplätzen in der Verbandsliga Berlin aktiv, und bis 2015 erfolgten Abstieg versank der Club wieder in die Niederungen des Berliner Lokalfußballs. Im Jahre 2015 scheiterte eine geplante Fusion mit dem BSV Hürtürkel.

Am Ende der Saison 2018/19 konnte die 1. Herren-Mannschaft erstmals seit 29 Jahren wieder einen Aufstieg feiern. Der letzte Aufstieg gelang in der Saison 1989/90. Innerhalb dieser Zeitspanne musste der Verein sechs Abstiege antreten. In der Saison 2021/22 stellte der Neuköllner SC Marathon 02 neben der 1. Herren nur noch eine U-13 Mannschaft.

Ende Mai 2022 wurde die Fusion mit dem 1. FC Novi Pazar 95 zum 1. FC Novi Pazar/Marathon 1895 bekannt gegeben.

Statistik 
 Teilnahme Amateurliga Berlin: 1959/60
 Teilnahme Oberliga Berlin: 1990/91
 Teilnahme Oberliga Nordost: 1991/92, 1992/93
 Teilnahme DFB-Pokal: 1991/92
 Ewige Tabelle der Berlin-Liga: Platz 25

ausführliche Saisondaten

Personen 
 Uwe Borchardt
 Robert Jaspert

Literatur 
 Hardy Grüne: NSC Marathon 02. In: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9, S. 339.

Einzelnachweise 

Neukollner Sc Marathon
Berlin-Neukölln
Gegründet 1902
Aufgelöst 2022